La 7,5 km sprint femminile dei Campionati mondiali di biathlon 2012 si è svolta il 3 marzo 2012 alle 15:30 (UTC+1). Hanno partecipato 118 atlete.

Risultati 

Sprint femminile